William Dickson, administrateur de Fort-Louis dans les îles Malouines en 1833.
 William Dickson (1769-1846), avocat, homme d'affaires et homme politique haut-canadien.
 William K. L. Dickson, 1860-1935, pionnier britannique du cinéma.
 William Dickson, chef d'état-major de l'aviation britannique de 1953 à 1956.
 William Dickson, représentant du Tennessee au Congrès américain.
 William Dickson (1945-), footballeur international écossais.